Сезон 2012/13 на Купата на краля (познат още като Копа дел Рей, ) е 109-ото издание на турнира. Победителят ще се класира за груповата фаза на турнира на УЕФА, Лига Европа за сезон 2013/14.Барселона е действащият шампион от миналия сезон.

1/128 финал 
 Мачовете се проведоха на 29 и 30 август 2012 г. Отборите Баломпедика, Реал Хаен, Мелила, Уракан, Лусена, Тенерифе и Лейда се класират автоматично за следващия кръг.

1/64 финал 
 Мачовете се проведоха на 11 и 12 септември 2012 г. Отборът на Касерено се класира автоматично за следващия кръг.

1/32 финал 
 Мачовете се проведоха на 17 и 18 октомври 2012 г. Отборът на Алкояно се класира автоматично за следващия кръг.

1/16 финал 
 Първите мачове се играха на 30/31 октомври и 1 ноември 2012 г., а реваншите на 27 и 29 ноември 2012 г. Реваншът между Атлетик Билбао – Ейбар се игра на 12 декември 2012 г.

1/8 финал 
 Първите мачове се играха на 11, 12 и 13 декември 2012 г., а реваншите на 8, 9 и 10 януари 2013 г.

Четвъртфинал

Първи срещи

Втори срещи

Полуфинал

Първи срещи

Втори срещи

Финал 
 Финалният мач се провежда на 17 май 2013 г.

Схема 
 Описаният резултат е общият от двата изиграни мача между отборите.

Голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Турнири по футбол в Испания
Футбол в Испания по сезон